Евге́ний Кондра́тьев:
 Кондратьев, Евгений Владимирович (1946—1968) — советский спортсмен-стрелок.
 Кондратьев, Евгений Тихонович (род. 1959) — российский киноактёр, художник и профессиональный фотограф.